Sapera puede referirse a:
El nombre común de la planta Frankenia laevis.
El nombre común de la planta Frankenia thymifolia.